AIZ steht als Abkürzung für:

 AIZ – Das Immobilienmagazin
 Akademie für Internationale Zusammenarbeit in Bonn
 Antiimperialistische Zellen, eine in den 1990er Jahren aktive linksextreme Terrorgruppe
 Arbeiter-Illustrierte-Zeitung (AIZ), eine sozial-politische Wochenzeitschrift aus den 1930er-Jahren
 Arkia Israeli Airlines, eine israelische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Bahnhof Itzehoe (DS100-Code)
 Lee C. Fine Memorial Airport in Lake Ozark, Missouri (IATA-Code)

Abkürzung